Уильям Бертоломью (, 1793–1867) — английский либреттист, композитор и писатель. Зарабатывал на жизнь содержанием аптеки. Известен как переводчик или автор текстов для премьер многих работ Феликса Мендельсона в Англии, особенно антема Услышь молитву мою! (1845) и текста для премьеры оратории  на  в 1846 году. Бертоломью написал несколько гимнов, ораторию Рождество Богородицы и детские песни. Был женат на композиторе и органисте  (1811—1891).

Примечания